«Казанское авиапредприятие» — региональная российская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Казани. Радиотелеграфный позывной КАЗАНСКОЕ АП, внутренний код — ЛЖ.

История 
Казанское авиапредприятие было основано 1 января 1994 года на базе 168 лётного отряда, который существовал с 1932 года.
В октябре 2011 был получен сертификат официального представителя по обслуживанию вертолетов Bell 407, Bell 427, Bell 430, Bell 206(А/В), а также завершена авторизация ОАО «Казанское авиапредприятие» как Центра технической поддержки фирмы Rolls-Royce по двигателям 250-й серии с получением сертификата установленного образца.

Деятельность 
Авиакомпания предлагает следующие виды услуг:
 Патрулирование нефтепроводов, газопроводов, автомагистралей, ВЛП и линий связи
 Полеты по оказанию экстренной медицинской помощи и десантированию парашютистов
 Выполнение круглосуточных поисковых и аварийно-спасательных работ
 Выполнение всех видов воздушных съёмок
 Авиационно-химические работы
 Перевозка грузов вертолётами на внешней подвеске
 Облет береговых линий рек и каналов
 Обслуживание лесного хозяйства
Предлагаются также чартерные полеты на вертолетах Ми-8ПС (пассажирская модификация), Ми-2, Robinson R44 и на самолетах Л-410УВП.
Имеется сертификат на проведение медицинского освидетельствования авиационного персонала.

Ранее (в 2010 году) выполнялись регулярные авиарейсы на самолётах Л-410УВП по маршрутам Казань — Уфа — Екатеринбург, закрытые по экономическим причинам. Стоимость перелёта из Казани в Екатеринбург составляла порядка восьми тысяч рублей.

Флот 

По состоянию на июль 2021 года размер флота АО "Казанское авиапредприятие" составляет 7 вертолетов:

Вертолёты:
 Bell 429 — 2 шт.
 Ми-8Т — 5 шт.
Ранее во флоте были также и другие авиалайнеры, включая три Ил-86.

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт компании 

Авиакомпании России
Авиация Татарстана
Компании Казани